María del Carmen Moreno Benítez (1885–1936) – hiszpańska salezjanka, męczennica, błogosławiona Kościoła katolickiego.
 Carmen Moreno (ur. 1926) – polska piosenkarka jazzowa.
 Carmen Moreno – hiszpańska sopranistka i dyrygentka.

Przypisy